Robert Roy MacGregor, brigante ed eroe scozzese
 Rob Roy, romanzo di Walter Scott
 Rob Roy, composizione sinfonica di Hector Berlioz
 Rob Roy, attore
 Rob Roy, cocktail
 Rob Roy, isola delle Isole Salomone

Film
Rob Roy – cortometraggio del 1895 diretto da William K.L. Dickson
Rob Roy film muto del 1913 diretto da Henry J. Vernot
Rob Roy film muto del 1922 diretto da W.P. Kellino
 Rob Roy, il bandito di Scozia – film del 1954 diretta da Harold French con Richard Todd 
 Rob Roy – film del 1995 diretto da Michael Caton-Jones con Liam Neeson